KLHL4 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 718 амінокислот, а молекулярна маса — 80 245.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину.
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки